Себольяти () — населённый пункт на востоке Уругвая, на крайнем севере департамента Роча.

География 
Расположен в 64 км к северо-востоку от города Ласкано и в 14 км к западу от лагуны Лагоа-Мирин, на южном берегу реки Себольяти. Через населённый пункт проходит автомобильная дорога № 15. Абсолютная высота — 3 метра над уровнем моря.

История 
28 октября 1919 года получил статус села (Pueblo).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1609 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Cebollatí

Населённые пункты Уругвая